Стерилизация ( – безплоден) може да се отнася за:
 Стерилизация (микробиология) – пълно очистване на различни вещества, предмети, хранителни продукти и оборудване от живи микроорганизми.
 Стерилизация (хирургия) – лишаване от способност за възпроизводителни функции посредством хирургическа интервенция.